La Coppa delle nazioni africane 1986 fu la quindicesima edizione della suddetta competizione riservata alle nazionali di calcio del continente africano. La manifestazione fu organizzata e vinta dall'Egitto. La formula del torneo prevedeva otto nazionali divise in due gironi all'italiana composti da quattro squadre ciascuno, le prime due classificate di ogni girone passavano il turno e si scontravano in semifinale. Oltre all'Egitto, ammesso d'ufficio come paese ospitante, e al Camerun, ammesso d'ufficio come detentore del titolo, parteciparono alla fase finale Costa d'Avorio, Senegal, Mozambico, Algeria, Marocco e Zambia. Qui sotto, in dettaglio, tutti i risultati del torneo.

Città e stadi

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Fase finale

Tabellone

Semifinali

Finale 3º/4º posto

Finale

Collegamenti esterni